Termenul Rădăcină se poate referi la:

 Rădăcină, în botanică, organ al plantelor superioare;
 Rădăcină (lingvistică), bază a unui cuvânt, radical.

Matematică 
 Rădăcină (matematică), mai multe sensuri, printre care se află și valoarea necunoscutei dintr-o ecuație algebrică.
 Rădăcină cubică, număr care ridicat la puterea a 3-a dă un număr dat;
 Rădăcină digitală, reziduul rămas după efectuarea repetată a sumei cifrelor sale.
 Rădăcină pătrată, număr care ridicat la puterea a 2-a (înmulțit cu el însuși) dă un număr dat;
 Rădăcină a unității, număr complex care ridicat la o putere n este egal cu 1.

Nume de familie 
 Ion Rădăcină, senator român în legislatura 1990-1992

Rădăcinii 
 Pârâul Rădăcinii, Almaș
 Pârâul Rădăcinii, Valea Crișului

Altele 
 Rădăcini Motors, dealer auto din România

Vezi și 
 Rădăcinești (dezambiguizare)

Nume proprii
Substantive comune